Amerikai Egyesült Államok
 Hatton (Colbert megye, Alabama)
 Hatton (Lawrence megye, Alabama)
 Hatton (Arkansas)
 Hatton (Észak-Dakota)
 Hatton (Kentucky)
 Hatton (Missouri)
 Hatton (Ohio)
 Hatton (Utah)
 Hatton (Washington)
 Hatton (Wisconsin)
 Hatton (Wyoming)

 Egyesült Királyság
 Hatton (Aberdeenshire), Skócia
 Hatton (Cheshire), Anglia
 Hatton (Derbyshire), Anglia
 Hatton (Lincolnshire), Anglia
 Hatton (London), Anglia
 Hatton (Warrington), Anglia
 Hatton (Warwickshire), Anglia

 Kanada
 Hatton (Saskatchewan)

 Srí Lanka
 Hatton (Srí Lanka)

Nevek
 Hatton